Grip peut faire référence à :
 Grip, une position, prise des mains ou de la main sur un club de golf, une raquette de tennis, un ballon.
 Grip, le métier de machiniste ou d'éclairagiste sur le tournage de films.
 , entreprise de conception fondée par le caricaturiste canadien John Wilson Bengough qui a publié notamment le journal satirique .
 , un journal hebdomadaire anglophone torontois satirique du .
 Grip, un logiciel de lecture de disque compact et de codage dans des fichiers compressés.
 Un grip d'alimentation est un accessoire photo permettant de loger deux batteries.
 Le Grip d'un Skateboard, partie extérieure où l'on place les pieds.
 Grip!, un single du groupe Every Little Thing.
 Constance Le Grip, femme politique française.
 Grip, archipel inhabité de la commune de Kristiansund, du comté de Møre et Romsdal, dans la mer de Norvège.

GRIP est également l'acronyme de :
 Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, un centre de recherche basé à Bruxelles, en Belgique.
 Groupe de recherche d'intérêt public de l'UQAM, une organisation non gouvernementale basée à Montréal.
 Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant de l'Université de Montréal.
 Groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes, association loi de 1901 fondée en 2005 par le mathématicien Jean-Pierre Demailly et dont le but est de refonder l'école primaire sur des bases différentes des programmes officiels actuels.

Voir aussi
Grippers, objets pour se muscler les mains.